El Duraznillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Duraznillo, Aguascalientes, ort, 
 El Duraznillo, Oaxaca, ort, San Martín Toxpalan, 
 El Duraznillo, San Luis Potosí, ort, 
 El Duraznillo, Puebla, ort, 
 El Duraznillo, Veracruz, ort, Tlaltetela, 

Robotskapade Mexikoförgreningar